Ugaritski alfabet je abdžad (alfabet koji ne koristi znakove za samoglasnike, npr. hebrejski ili arapski) u obliku klinastog pisma, korišćen od oko 1500 pre n. e. za pisanje ugaritskog jezika, iščezlog kanaanskog jezika otkrivenog u Ugaritu, Sirija. Ugaritski alfabet ima 30 različitih znakova. Drugi jezici pored ugaritskog su bili povremeno pisani ovim alfabetom (pre svega hurijski jezik), ali ta praksa nije bila naročito česta.

Pisanje ovim alfabetom je išlo sleva na desno.

Slova

Spoljašnje veze 
 Ugaritski alfabet (ancientscripts.com)
 Ugaritsko klinasto pismo Omniglot
 Ugaritski font
 Ugaritski alfabet 
 Ugaritsko klinasto pismo znakovi iz Unicode Ugaritskog klinastog pisma

Угаритски језик
Клинасто писмо